Mirella est un prénom italien féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom

Notes et références 

Prénom hongrois
Prénom féminin

hu:Mirella